

Persone 
 Agostino Maccari (XVII secolo) – astrologo italiano
 Alberto Maccari (1947) – giornalista italiano
 Carlo Maccari (1913-1997) – arcivescovo cattolico italiano 
 Cesare Maccari (1840-1919) – pittore e scultore italiano
 Germano Maccari (1953-2001) – brigatista italiano
 Giacomo Maccari (1700 circa–post 1744) – compositore italiano 
 Giovanni Battista Maccari (1832-1868) –  poeta italiano
 Giovanni Maccari (1622–1697) – artigiano italiano
 Giuseppe Maccari (1840-1867) – poeta italiano
 Mino Maccari (1898-1989) – scrittore, pittore, incisore e giornalista italiano
 Ruggero Maccari (1919-1989) – sceneggiatore e regista italiano
 Sofía Maccari (1984) – hockeista su prato argentina

Altro 
 Palazzo Maccari – edificio storico di Siena